Гершон Ябуселе (; родился 17 декабря 1995 года в Дрё, Франция) — французский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
23 июня 2016 года Гершон Ябуселе был выбран 16-м номером на драфте НБА 2016 года командой «Бостон Селтикс». Он играл за «Селтикс» в летней лиге НБА 2016.

2 августа 2016 года Гершон подписал контракт «Шанхай Шаркс» с клубом из Китайской баскетбольной ассоциации. Он провёл за «Шаркс» 43 матча, в которых в среднем набирал 20,9 очка и делал 9,4 подбора. 29 марта 2017 года Гершон Ябуселе заключил соглашение с клубом лиги развития НБА «Мэн Ред Клоз».

20 июля 2017 года Гершон подписал контракт с «Бостон Селтикс».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания 

Баскетболисты Франции
Игроки БК «Роан»
Игроки БК «Руан Метрополь Баскет»
Игроки «Шанхай Шаркс»
Игроки «Мэн Ред Клоз»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Нанкин Манки Кингз»
Игроки БК АСВЕЛ
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки сборной Франции по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года